Трънен венец може да се отнася за:
 Трънен венец – венец, направен от тръни и положен на главата на Исус Христос
 Трънен венец (растение) – растение от сем. Млечкови
 Трънен венец (животно) – морска звезда от сем. Acanthasteridae